

Clubs brésiliens de football 
 América Futebol Clube, basé à Belo Horizonte dans l'État du Minas Gerais
 América Futebol Clube, basé à Joinville dans l'État de Santa Catarina
 América Futebol Clube, basé à Manaus dans l'État d'Amazonas
 América Futebol Clube, basé à Natal dans l'État du Rio Grande do Norte
 América Futebol Clube, basé à Recife dans l'État du Pernambouc
 América Futebol Clube, basé à Rio Branco dans l'État d'Acre
 América Futebol Clube, basé à São José do Rio Preto dans l'État de São Paulo
 América Futebol Clube, basé à Teófilo Otoni dans l'État du Minas Gerais
 América Futebol Clube, basé à Três Rios dans l'État de Rio de Janeiro
 América Futebol Clube, basé à Vila Velha dans l'État d'Espírito Santo

Voir aussi